Herrenmoor ist der Name mehrerer Moorgebiete in Norddeutschland:

 ein unter Naturschutz stehendes Moorgebiet im Landkreis Friesland und Ammerland, siehe Herrenmoor (Landkreis Ammerland und Friesland)
 ein unter Naturschutz stehendes Moorgebiet im Landkreis Osnabrück, siehe Herrenmoor (Landkreis Osnabrück)
 der unter Naturschutz stehende Rest des Herrenmoores im Kreis Steinburg, siehe Herrenmoor bei Kleve
 ein Teil des Großen Moores im Landkreis Nienburg/Weser, siehe Großes Moor (Uchte)